Фонд Институт экономики города — российская некоммерческая организация, специализирующаяся на исследованиях в области социально-экономического развития городов.

О фонде 
Фонд Институт экономики города (ИЭГ) — негосударственная и некоммерческая организация, созданная в 1995 году в Москве. Институт является экономическим аналитическим центром, главная задача которого — анализ социальных и экономических проблем развития муниципальных образований, разработка практических предложений, рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики, сопровождение реализации конкретных проектов. Многие разработки Института имели важное значение для всей страны, способствовали повышению эффективности муниципального управления и росту благосостояния людей.

ИЭГ третий год подряд (2015-2017) входит в ТОП-50 категории лучших исследовательских институтов в направлении социальная политика по итогам ежегодного мирового рейтинга «фабрик мысли» Global Go To Think Tank Index Report. Кроме того, по итогам 2016 года ИЭГ занял 44 позицию среди ведущих независимых аналитических центров Центральной и Восточной Европы.

Руководство 
Фонд возглавляет Надежда Борисовна Косарева.

Направления деятельности 

 Рынок недвижимости
 Городское хозяйство
 Муниципальное экономическое развитие
 Центр общественных связей
 Библиотека

Деятельность

Направления исследований 

Институт экономики города реализует проекты по следующим направлениям::
 Исследование социальных и экономических проблем городских территорий в России
 Внедрение результатов исследований путём реализации демонстрационных проектов
 Разработка и проведение экспертизы проектов законодательных и нормативных документов по вопросам городского регулирования, ЖКХ и развития рынка недвижимости
 Содействие выработке стратегии, практических подходов и реализации программ реформирования городского хозяйства органами государственной власти и местного самоуправления
 Оказание научно-методической помощи организациям и предприятиям, банкам, риэлторским компаниям, застройщикам в разработке и реализации программ, касающихся городской экономики, ЖКХ и развития рынка недвижимости
 Разработка, организация и проведение образовательных программ по обучению и повышению квалификации кадров, учебно-методическая деятельность
 Пропаганда опыта, практических разработок и рекомендаций по вопросам городского развития через средства массовой информации и собственную издательскую деятельность

Проекты 

В конце 2004 года при участии экспертов ИЭГ был принят пакет федеральных законов, направленных на формирование рынка доступного жилья в России. В пакете 25 законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации, законы о внесении изменений в гражданское законодательство, законодательство об ипотеке и ипотечных ценных бумагах, налоговое и бюджетное законодательство. Концепции законопроектов обсуждались в рамках рабочей группы по созданию нормативной базы формирования рынка доступного жилья при Центре стратегических разработок. Рабочую группу возглавила президент фонда «Институт экономики города» Н. Б. Косарева. Подготовленный пакет законопроектов по праву может считаться результатом совместной деятельности различных государственных и общественных структур.

Институт внес существенный вклад в становление в России новой системы регулирования строительной деятельности. 18 декабря 2004 года был принят Федеральный закон № 232-ФЭ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате в 36 федеральных законов были внесены изменения, направленные на развитие системы территориального планирования и градостроительного зонирования.

В 2005 году ИЭГ стал целенаправленно разрабатывать, популяризировать и продвигать в России технологию социального ваучера.
Впервые в России социальная помощь гражданам начала предоставляться по этой модели в 2005 году во Владимире. Во второй половине 2006 года данную технологию стали внедрять в Арзамасе (услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста).

В 2007 году эксперты ИЭГ (совместно с представителями ООО «НПП „Электронтехносервис“» и международной юридической компании «Гид Луарэт Нуэль Восток») разработали экономические, институциональные и правовые условия передачи частному инвестору в концессию системы теплоснабжения города Калининграда, проект концессионного соглашения между администрацией города и частным инвестором, а также документы, необходимые для проведения открытого конкурса на право заключения такого соглашения.

В 2008 году на основе разработанных ИЭГ подходов к маркетингу и брендингу территорий подготовлена и утверждена городским советом депутатов города Лермонтова Ставропольского края маркетинговая стратегия развития города до 2020 года — «Город высоких стандартов». Это первая городская стратегия, основным инструментом реализации которой является системный маркетинг территорий.

В период 2009—2010 гг. эксперты разработали стратегию социально-экономического развития Перми до 2030 года, которая содержит основные приоритеты социально-экономического развития города на ближайшие 20 лет.

В 2010—2012 годы ИЭГ проведен целый комплекс работ по оценке административных барьеров в жилищном строительстве, результаты которых привели к повышению внимания в Правительстве РФ к необходимости снижения таких барьеров.

В 2011 году ИЭГ начал реализовывать проект «Реформа ЖКХ в России», в соответствии с которым 14 городам участниками Проекта предоставляется консультационная помощь по ключевым вопросам реформирования сферы ЖКХ.

В 2012 году в рамках проекта Европейского банка развития и реконструкции «Программа повышения энергоэффективности городского жилищного фонда в Российской Федерации — Разработка модели и законодательно-нормативной базы» ИЭГ была создана модель финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2013 году в рамках проекта реализованного при поддержке Европейского банка развития и реконструкции ИЭГ подготовили для ОАО «Водоканал» г. Якутска Программу корпоративного развития и Соглашение об условиях осуществления регулируемой деятельности (Регуляторный договор) В конце 2013 году в городе Омске при поддержки экспертов ИЭГ были объявлены одни из первых в России конкурсов на право заключения энергосервисных договоров в бюджетном секторе..

Эксперты Института экономики города в 2014 году в целях повышения общественного контроля качества жилищно-коммунальных услуг экспертами ИЭГ разработали потребительский рейтинг управляющих организаций. В этом же году при непосредственном содействии экспертов ИЭГ было принято Постановление Правительства РФ № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».

В 2015 году ИЭГ выполнил задачу по подготовке ряда законопроектов для развития коммерческого и некоммерческого найма жилых помещений. Проведена работа по совершенствованию регулирования региональных система капитального ремонта многоквартирных домой и созданию механизмов привлечения финансирования. Разработан пакет документов по оптимизации порядка размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры в целях упрощения процедур, связанных с подключением строящихся объектов. 

В настоящее время эксперты Института экономики города ведут разработку нормативных актов для возможности поквартальной застройки ветхих районов ряда городов России. Реализуется проект по повышению активности собственников помещений в многоквартирных домах на территории города Москвы и результативности их действий, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах.

Информационная деятельность 

В 1996 году в Институте был создан информационно-издательский центр (теперь — Центр общественных связей). Библиотека центра в настоящий момент насчитывает более 7000 единиц хранения.

Образовательная деятельность 

За 15 лет специалисты ИЭГ приняли участие в организации более чем 2150 семинаров, круглых столов, конференций, на которых присутствовало более 150 тыс. слушателей.

В 2002 году в целях реализации программ специализации и подготовки высококлассных специалистов в области экономики города и управления муниципальным социально-экономическим развитием для местных органов власти
в НИУ «ВШЭ» на факультете государственного и муниципального управления создана кафедра экономики города и муниципального управления, которая является базовой кафедрой ИЭГ.

Сотрудничество 
ИЭГ является членом Европейской сети в области жилищных исследований, Международного союза по жилищному финансированию, Европейского Института городского землепользования, наблюдателем Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), исполняет функции наблюдателя Ассоциации независимых центров экономического анализа, является членом НП «Сообщество финансистов России».

Награды и премии 

2015 — Почетная грамота Государственной Думы Федерального собрания РФ за существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фонда ИЭГ

Исследовательские центры
Некоммерческие организации